Великая Афродита () — американская кинокомедия 1995 года.

Сюжет 
Спортивный репортёр Ленни Вейнриб женат на карьеристке Аманде. Аманда готова стать матерью, но не хочет быть беременной и рожать, поэтому супруги (несмотря на то, что Ленни вообще против детей) принимают решение об усыновлении. В их семье появляется сын Макс. По мере его взросления Ленни понимает, что мальчик удивительно интеллигентен и умён. Ленни решает выяснить, кем же была биологическая мать Макса. После нелёгких поисков он узнаёт, что матерью Макса является проститутка Линда Эш. Ленни договаривается с ней о встрече, и с первого взгляда она производит на него удручающее впечатление своей глупостью, хамством и беспочвенными амбициями. Линда пытается соблазнить Ленни, но он её с брезгливостью отвергает, призывая прекратить занятие проституцией. Тем не менее, через какое-то время Ленни и Линда сближаются, и он решает помочь ей измениться: улучшить внешность, манеры поведения и образ жизни, между тем вызнавая у неё подробности о брошенном сыне, не раскрывая, что он растит его сейчас. Вскоре Ленни знакомит Линду со своим другом Кевином, и у них возникают чувства, но Кевин случайно узнаёт правду о прошлом Линды и бросает её…

В то время как Ленни занят устройством судьбы Линды, его жена изменяет мужу со своим коллегой Джерри. Узнав об этом, Ленни соглашается на секс с Линдой, но всё равно Аманда и Ленни остаются вместе. Линда находит себе мужа — пилота вертолёта Дона.

Переплетение сюжетных линий заканчивается на том, что Линда забеременела от Ленни; год спустя они случайно встречаются в детском магазине: у Ленни — ребёнок Линды, а у неё — от Ленни, но ни один из них не знает секрета другого.

Яркой режиссёрской находкой фильма является появление персонажей древнегреческой мифологии: они поют, комментируют происходящее, а иногда даже вмешиваются в действо.

В ролях 

 Вуди Аллен — Ленни Вейнриб
 Хелена Бонэм Картер — Аманда Вейнриб, жена Ленни
 Мира Сорвино — Линда Эш
 Майкл Рапапорт — Кевин, друг Ленни
 Питер Уэллер — Джерри Бендер, коллега и любовник Аманды
 Клер Блум — миссис Слоан Ф. Мюррей Абрахам — солист древнегреческого хора
 Олимпия Дукакис — Иокаста
 Дэвид Огден Стирс — Лаий
 Джек Уорден — Тиресий
 Даниэль Ферланд — Кассандра

 Критика 
 «…остроумно, живо и красиво сделано…»<ref>Оригинальный текст: Even when it becomes unmistakably lightweight, Mighty Aphrodite remains witty, agile and handsomely made</ref> The New York Times
 «…солнечная комедия… потенциальная трагедия со счастливым концом…» San Francisco Chronicle
 «…в фильме представлена Сорвино, дочь известного актёра Пола Сорвино, и она сыграла сенсационно, показав поразительный юмор» Variety

Награды и номинации 
 1996 — премия «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана (Мира Сорвино), а также номинация за лучший оригинальный сценарий (Вуди Аллен)
 1996 — премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана (Мира Сорвино)
 1996 — премия «Выбор критиков» за лучшую женскую роль второго плана (Мира Сорвино)
 1996 — номинация на премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана (Мира Сорвино)
 1996 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана (Мира Сорвино)
 1996 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий (Вуди Аллен)
 1995 — премия Национального совета кинокритиков США за лучшую женскую роль второго плана (Мира Сорвино), а также попадание в десятку лучших фильмов года

Премьерный показ в разных странах 

 Канада — 13 сентября 1995 (Кинофестиваль в Торонто)
 США — октябрь 1995 (Кинофестиваль в Чикаго); 27 октября 1995 (ограниченный показ); 11 января 1996 (всеобщий показ)
 Португалия — 10 февраля 1996
 Франция — 14 февраля 1996
 Австралия — 15 февраля 1996
 Испания — 22 февраля 1996
 Аргентина — 21 марта 1996
 Норвегия, Швеция — 29 марта 1996
 Великобритания — 12 апреля 1996
 Бельгия — 24 апреля 1996
 Польша — 26 апреля 1996
 Бразилия — 18 мая 1996
 Турция — 24 мая 1996
 Нидерланды — 30 мая 1996
 Гонконг — 6 июня 1996
 Дания — 19 июля 1996
 Германия — 15 августа 1996
 Финляндия — 30 августа 1996
 ЮАР — 31 января 1997
 Южная Корея — 13 сентября 1997
 Венгрия — 18 сентября 1997

Примечания

Ссылки 
 О фильме  на сайте kak-v-kino.ru
 О фильме  на сайте vokrug.tv
 Ким Белов. Рецензия на фильм  на сайте ''volovik.com

Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Кинокомедии США
Фильмы США 1995 года
Кинокомедии 1995 года
Сатирические фильмы
Проституция в фильмах